Сергеевка () — село в Великолепетихском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2013 года составляло 10 человек - семья Кубатько. Почтовый индекс — 74510. Телефонный код — 5543. Код КОАТУУ — 6521283303.

Местный совет 
74510, Херсонская обл., Великолепетихский р-н, с. Малая Лепетиха

Ссылки 
 Сергеевка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Великолепетихского района